Провинциалка:
 Провинциа́лка ж. — жительнмца провинции.
 «Провинциалка» () — американская трагикомедия 1936 года, режиссёр Уильям А. Уэллмен.
 «Провинциалка» () — американская трагикомедия 1953 года, режиссёр Марио Сольдати.
 «Провинциалка» () — австралийская комедия 1964 года.
 «Провинциалка» () — голландская комедия 1968 года.
 «Провинциалка» — советский фильм 1969 года, режиссёр Софья Гиацинтова.
 «Провинциалка» () — французский фильм 1973 года, режиссёр Филипп Лаик.
 «Провинциалка» () — французская драма 1981 года, режиссёр Клод Горетта.
 «Провинциалка» () — американская трагикомедия 2007 года, режиссёр Марк Клейн.
 «Провинциалка» () — американская трагикомедия 2011 года, режиссёр Дерик Мартини.
 «Провинциалка» — российская драма 2015 года, режиссёр Александр Кананович.
 «Провинциалка» — российский телесериал 2008 года, режиссёр Артём Насыбулин.
 «Провинциалка» () — аргентинский телесериал 1999 года, режиссёр Хорхе Монтеро.
 «Провинциалка»  — песня Вячеслава Малежика.

См. также 
 «Провинциалки» — советская мелодрама 1990 года, режиссёр Борис Квашнев